Николай Головко:
 Головко, Николай Арсентьевич (1930—1986) — советский аграрий, Герой Социалистического Труда.
 Головко, Николай Григорьевич (1917—1988) — советский шахматист.
 Головко, Николай Максимович (1937—2004) — советский футболист, тренер.